Draga steht für:

 Draga (Vorname), weiblicher Vorname
 Draga (Nova Gorica), Ortschaft im Bezirk Nova Gorica, Slowenien
 Draga (Škofja Loka), Ortschaft in der Gemeinde Škofja Loka, Slowenien
 Draga (Loški Potok), Ortschaft in der Gemeinde Loški Potok, Slowenien
 Draga pri Sinjem Vrhu, Ortschaft in der Gemeinde Črnomelj, Slowenien
 Draga (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien
 Mošćenička Draga, Gemeinde in der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar, Kroatien
 Draga (Fluss), Fluss in Kroatien
 Vela Draga, Naturschutzgebiet in Kroatien
 La Draga, Feuchtbodensiedlung in Katalonien

Draga ist der Familienname folgender Personen:
 George Draga (1935–2008), rumänischer Komponist
 Uwe Klöckner-Draga (* 1963), deutscher Autor, Theaterregisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Dragan
 Dragaš
 Drago